«Между ангелом и бесом» (, дословный перевод — Ангелы-хранители) — французская криминальная фантастическая кинокомедия режиссёра Жана-Мари Пуаре 1995 года с Жераром Депардьё и Кристианом Клавье в главных ролях. Пуаре снял эту комедию в промежутке между фильмами «Пришельцы» и «Пришельцы 2». «Между ангелом и бесом» имел самый большой бюджет среди французских фильмов 1995 года, но по количеству зрителей (5 700 000) занял второе место в стране, уступив «Трём братьям».

Сюжет 

Антуан Карко — владелец знаменитого парижского кабаре. Он ведёт размеренную жизнь богача, но его старинного друга, умирая, просит Антуана поехать в Гонконг, найти там некоего мальчика и доставить его к матери в Париж, а заодно привезти крупную сумму денег. Антуан соглашается, однако в Гонконге за ним начинает охоту китайская мафия, так что ему приходится вывозить мальчика и деньги с помощью священника Эрве Тарэна, сопровождающего группу детей из приюта. По прибытии во Францию Карко оставляет деньги себе, а мальчика отправляет в приют, за что священник его проклинает. Антуана начинает преследовать совесть в образе ангела-хранителя. Самого священника в свою очередь начинает преследовать бес-искуситель. Китайская мафия продолжает охоту за Карко уже во Франции.

В ролях 
 Жерар Депардьё — антрепренёр Антуан Карко / ангел
 Кристиан Клавье — приходской священник Эрве Тарен / бес
 Ева Гримальди — Регина Подиум, подруга Антуана
 Ева Герцигова — Чук Чук Нуга, подруга Антуана
 Дженнифер Эррера — Ла Луна', подруга Антуана
 Ив Ранье — Ивон Радмилло (Птичка) Александр Эксимо — Бао Лоран Жандрон — Лаки Жан Шампьон — Пьер Тарен'' (дедушка Эрве)

Примечания 

Фантастические фильмы Франции
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1995 года
Фильмы Жан-Мари Пуаре
Фильмы о Париже
Фильмы о Гонконге
Бадди-муви
Фильмы об ангелах
Фильмы Франции 1995 года
Фильмы TF1 Films Production